Серге́й Са́харов: Сахаров, Сергей Григорьевич (в монашестве Афанасий; 1887—1962) — епископ Русской Православной Церкви, епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии.
 Сахаров, Сергей Петрович (1880—1954) — историк православной церкви, белорусский фольклорист, этнограф и публицист, общественно-политический деятель Латвийской республики.
 Сахаров, Сергей Семёнович (в монашестве Софроний; 1896—1993) — архимандрит, ученик и библиограф Силуана Афонского.